Amerikai Egyesült Államok
Midfield (Alabama)
Midfield (Texas)